Cambroeira é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Lycium europaeum
 Lycium intricatum